Explay A320 — смартфон компании Explay на базе ОС Android,c Дисплеем 3.5’’,2 активные SIM-карты,c сетями 3G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS,Камера 3 Мп со вспышкой,Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ.

Внешний вид 
Внешне Explay A320 представляет собой классический моноблок с сенсорным дисплеем .Корпус аппарата со стоит из пластика и имеет цвет чёрно-коричневый.С переди имеются три сенсорные кнопки:Меню,Домой,Назад сверху кнопка включения а справа клавиши громкости "+" и "-".

Аккумулятор 
Телефон поставляется с литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч. Заявленное производителем время работы:
Режим разговора: до 5 ч (2G)/до 4 ч (3G)
Режим ожидания: до 200 ч (2G)/до 60 ч (3G).

Дисплей 
Диагональ дисплея Explay A320 составляет 3,2 дюймa. Разрешение — 320х480 пикселей. Дисплей смартфона выполнен по технологии LCD HVGA и 262.14 тыс цветов оттенков цветов. Сенсор поддерживает Дуал-тач (Двойное прикосновение одновременно) и Мультитач (Выполнение различных задач при поочерёдном прикосновении к дисплею или прикосновением к дисплею сразу двумя пальцами одновременно).

Фотокамера 
Единственная камера в пластиковой окантовке расположена в верхнем левом углу на задней панели телефона. Камера в 3 мегапикселей позволяет делать снимки в хорошем качестве,а светодиодная вспышка позволит делать снимки даже при плохом освещении. Максимальное разрешение фотографий, сделанных с камеры смартфона, 2592х1944 пикселей. Присутствует запись видеороликов с максимальным разрешением ролика 640x480 пикселей с частотой до 24 кадров/с.

Аппаратная часть 
Оперативная память аппарата — 256 Мб(доступно меньше), постоянная память — 256 Мб (доступно 158 Мб)Радио работает на частоте: 87.5–108 МГц
Поддерживаются карты памяти MicroSD, объёмом до 32 Гб.

Программная часть 
Смартфон Explay A320 работает под управлением Android 2.2.2 Froyo и обновления ОС от производителя не имеет.
На аппарат производителем кроме заводской прошивки V1.00 выпущены доработанные и с исправлениями прошивки V1.07 и V1.08.

Примечание 
 Смартфон Explay A320 - Explay
 Видеопревью Explay A320 HD - YouTube

Ссылки 
 Explay A320 - Яндекс.Маркет
 Explay A320 - Официальная прошивка - 4PDA

Устройства на базе Android
Появились в 2012 году в России